Edward Charles Volkert (1871-1935), peintre américain, 
  (1945-2020), footballeur allemand, 
  (1933–2013), homme politique allemand,
  (1868-1929), homme politique autrichien,
 Stephan Volkert (1971-), rameur allemand.

Patronyme germanique
Patronyme allemand